Hohenöd ist der Ortsname von

 Hohenöd (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hohenöd (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern